Die 1. Liga 1995 war die vierte Spielzeit der zweithöchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 1. April 1995 und endete am 28. Oktober 1995.

Modus 
Die 22 Mannschaften spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Somit bestritt jedes Team 42 Spiele. Erstmals wurde nach der Drei-Punkte-Regel gespielt. Aufgrund der Aufstockung der Obersten Liga auf 18 Mannschaften für die nachfolgende Spielzeit durften die drei besten Mannschaften aufsteigen, während aus der Obersten Liga nur ein Team abstieg. Die letzten vier Vereine stiegen in die drittklassige 2. Liga ab.

Teilnehmer 

Die zwei Absteiger aus der Obersten Liga 1994
 Dynamo Stawropol
 FK Lada Toljatti

Die 15 Vereine, die in der 1. Liga 1994 die Plätze 3 bis 17 belegten
 Baltika Kaliningrad
 Sokol-PSD Saratow 
 Schinnik Jaroslawl
 FK Neftechimik Nischnekamsk
 Sarja Leninsk-Kusnezki
 Druschba Maikop
 Lokomotive Tschita
 Asmaral Moskau
 Uralan Elista
 Lutsch Wladiwostok
 Zenit Sankt Petersburg
 Swesda Irkutsk
 Okean Nachodka
 Irtysch Omsk
 Saturn-1991 Sankt Petersburg 

sowie die fünf Aufsteiger der 2. Liga
 Fakel Woronesch (Erster Zone West)
 Kolos Krasnodar (Zweiter Zone West)
 Torpedo Wolschski (Erster Zone Mitte)
 Torpedo Arsamas (Zweiter Zone Mitte)
 Tschkalowez Nowosibirsk (Erster Zone Sibirien)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1995
1995